LAuditori, també L'Auditori de Barcelona, és un modern edifici de 42.000 metres quadrats dissenyat per l'arquitecte Rafael Moneo que es va inaugurar el 22 de març del 1999 (les obres havien començat el 1990). El seu enginyer acústic és Higini Arau. El seu director actual és Robert Brufau.

L'Auditori es troba al centre del nou pol de desplegament urbà de la plaça de les Glòries, on conflueixen les tres avingudes més grans i més llargues de la ciutat (la Diagonal, la Gran Via i la Meridiana) a prop del nucli antic de la ciutat, de l'Eixample, al costat del Teatre Nacional de Catalunya, el nus de les Glòries, l'obertura de la Diagonal al Mar, el districte 22@ i el Fòrum 2004.

L'edifici combina la sòbria modernitat externa amb una sala simfònica, la Sala 1 Pau Casals, de gran atractiu per a 2.200 espectadors. Compta també amb la Sala 2 Oriol Martorell de 600 localitats, la Sala 3 Tete Montoliu de 400 places i la Sala 4 Alicia de Larrocha per a 152 espectadors. A l'atri central d'accés es va construir una monumental llanterna cúbica de vidre en forma d'impluvi, decorada amb una obra de Pablo Palazuelo.

L'Auditori és la seu de la Banda Municipal de Barcelona, de l'OBC, de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i també acull l'Escola Superior de Música de Catalunya i el Museu de la Música, la qual cosa el converteix en un nou focus de vida musical de la ciutat en els diferents camps de divulgació, docència i recerca.

Estrenes absolutes 
Des de la seva inauguració, l'Auditori ha vist l'estrena absoluta d'obres musicals, moltes fruit dels encàrrecs fets per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Banda Municipal de Barcelona i altres formacions residents, com el grup BCN216, a músics. Entre elles, destaquen les següents. (Si no s'indica el contrari i si el títol no indica un altre repartiment, són obres per a orquestra simfònica):
 2019
 Concert per a dos shamisens i orquestra de Fabià Santcovsky (17 de maig)
 obra simfònica de M. Vila (29 de març)
 Vértigo y llama de José M. Fayos-Jordán, per a banda (20 de gener)
 2018
 Even night de M. Rodríguez Valenzuela, per a orquestra (14 de desembre)
 Concierto mediterráneo a la memoria de Joaquín Rodrigo, per a guitarra i orquestra, de Juan Manuel Cañizares (30 de novembre)
 Homenatge a Bernstein de Marcos Fernández, obra simfònica (5 d'octubre)
 29 de Manuel Rodríguez Valenzuela, per a conjunt instrumental (4 d'octubre)
 Inscape d'Hèctor Parra (19 de maig)
 Custom d'Óscar Escudero i New piece de Michael Beil, obres corals (3 de març)
 Illa Esperança d'Arnau Tordera i Prat (16 de febrer) 
 2017
 Tres Homenatges: “A Toldrà, a Mompou, a Montsalvatge” d'Antoni Ros-Marbà, obra simfònica (17 de novembre)
 Réquiem por el cantaor de los poetas d'Enric Palomar (4 de novembre)
 Empor de Luis Codera Puzo, per a soprano i conjunt instrumental (18 de maig)
 Three haikus for string quartett de Josep Maria Guix (20 d'abril)
 Fulls d'àlbum i Un tapís de Joan Magrané per a conjunt instrumental (19 d'abril)
 Frec 3 d'Hèctor Parra, per a conjunt instrumental (22 de febrer)
 Cabinet de curiosités de Carlos de Castellarnau, per a conjunt instrumental (7 de febrer)
 2016
 φ de Luis Codera Puzo, per a conjunt instrumental (10 de novembre)
 Wilde suite d'Hèctor Parra (11 de març)
 2015
 Albedo de Luis Codera Puzo, per a piano (12 de juny)
 Obra per a piano de Manuel Rodríguez Valenzuela (12 de juny)
 Tres haikus de Benet Casablancas, per a sextet (21 de maig)
 Concet per a clarinet i orquestra d'Unsuk Chin (9 de maig)
 Obra encàrrec de Joan Albert Amargós (17 d'abril)
 Sogni ed epifanie de Benet Casablancas (30 de gener)
 Masgrau d'Octavi Rumbau, per a tercet de cordes i electrònica (27 de gener)
 2014
 Fent equilibris de Jordi Vilaprinyó, per a flabiol i cobla (25 d'octubre)
 Plasmares de Pedro Álvarez, per a conjunt i guitarra elèctrica (24 d'octubre)
 π de Luis Codera Puzo (24 d'octubre)
 T(t)-Blocks A+B+C+D de Manuel Rodriguez Valenzuela, per a màquines d'escriure, trombó preparat, flauti i vídeo (24 d'octubre)
 Catalunya 1714 de Salvador Brotons i Soler (19 de juliol)
 2013
 L'absència d'Hèctor Parra (18 de desembre)
 Veient Rosie a la finestra de Joan Vives, sobre textos de Salvador Espriu, per a cor i cobla (24 de novembre)
, obra per a banda de Feliu Gasull (24 de novembre)
 Quintet per a mandola d'Eduard Iniesta (27 d'octubre)
 Esdevenir: d'après "Qu´est devenu ce bel oeil" de Claude le Jeune, quintet de Carlos de Castellarnau (25 d'abril)
 Divinacions de Blai Soler (18 de gener)
 2012
 Cant d'amors de Ramon Llull, per a cor infantil, cor de veus blanques, cor mixt i conjunt instrumental de Jordi Domènech (22 de desembre)
 Sento el fred de la nit per a cor mixt, cor infantil, i orgue, de Jordi Domènech (22 de desembre)
 InFALL-Chroma III d'Hèctor Parra (24 de febrer)
 2011
 Suite Mediterrània de Francesc Rius, per a cobla (30 de novembre)
 El libro de los secretos de Jesús Torres (18 de novembre)
 Hernandiana de José Pascual-Vilaplana, per a banda (30 d'octubre)
 From chaos with love de Lluís Vidal, per a conjunt instrumental (19 d'octubre)
 Añil (from Mediterranean reminiscences) de Raquel García Tomás, per a conjunt instrumental (19 d'octubre) 
 Gond Wana d'Eladio Reinon (17 de juny)
 He venido de muy lejos de Joan Sanmartí (17 de juny)
 Music for the present tense de Tim Garland, per a orquestra i big band (17 de juny)
 de Josep Maria Guix (26 d'abril)
 Moviment simfònic núm. 5 de Salvador Pueyo per a banda (27 de març)
 Quartet núm. 6 de Miquel Roger (17 de març)
 Simfonia núm. 5, op. 117, "Mundus Noster" de Salvador Brotons (11 de març)
 Jocs temàtics de Joan Albert Amargós per a banda simfònica (20 de febrer)
 Simfonia núm. 1 d'Elisenda Fàbregas per a banda simfònica (9 de febrer)
 Concert per a piano, instruments de vent i percussió de Jordi Cervelló (30 de gener) 
 Concert per a banda de Pere J. Puértolas (16 de gener)
 2010
 Burlesca: allegro grazioso casi scherzo i Ofrenda d'Alícia de Larrocha (16 de desembre)
 Suite nadalenca per a solistes, cor i orquestra d'Albert Guinovart (13 de desembre)
 Concert per a piano i banda d'Albert Guinovart (28 de novembre)
 Equinox d'Héctor Parra, per a conjunt instrumental (10 de novembre)
 ... di un soffio d'aura d'Agustí Charles, concert per a guitarra i conjunt instrumental (10 de novembre)
 Reflejos del silencio d'Oliver Rappoport, per a conjunt instrumental (10 de novembre)
 Concert per a piano i conjunt instrumental, de Ramon Humet (10 de novembre)
 Bartokiana per a cobla, de Víctor Cordero i Charles (6 de novembre)
 Todos de Jesús Ventura, sardana per a cobla (6 de novembre)
 Fantasia per a piano i cobla de Jordi Feliu (10 d'octubre)
 Missa funky en fu menor de Marc Timón, per a trio i cobla (10 d'octubre)
 Blancor de neu i Núvols brillants de Ramon Humet, moviments 3 i 4 de Música del no-ésser, estrenada llavors al complet (24 de setembre)
 Evocación per a piano, d'Albert Guinovart (1 de juliol)
 Simfonia núm. 3 (Simfonia del sincrotró Alba) de Joan Guinjoan (7 de maig)
 Anaforismes per a banda simfònica de José Alamá-Gil (25 d'abril)
 Le matin, trio de Jordi Cervelló (13 de març)
 Tres silencios de luz, trio de Mauricio Sotelo (13 de març)
 Ab-Imo-Pectore (Con todo mi corazón), trio de Yalil Guerra (13 de març)
 Marginal per a violoncel i piano, de Josep Río-Pareja (10 de març)
 Eppur si muove de Joan Riera, per a conjunt instrumental (6 de març)
 Caprici núm. 2 per a piano i vents de Francesc Taverna-Bech (24 de gener)
 Suite per a orquestra de Lluís Benejam (15 de gener)
 2009 
 Sonades d'ací i allà de Josep Maria Mestres Quadreny, per a conjunt instrumental (1 de desembre)
 Arranjament de Cinco canciones negras de Xavier Montsalvatge d'Albert Guinovart, per a conjunt instrumental (1 de desembre)
 Le Souk d'Octavi Rumbau, per a conjunt instrumental (1 de desembre)
 Rhapsody for cobla de Kevin Kaska, per a cobla i dos percussionistes (15 de novembre)
 Symposium for piano and cobla de Louis Stewart, per a piano, dos percussionistes i cobla (15 de novembre)
 El plor d'Àfrica de Josep Padró, per a violí i cobla (15 de novembre)
 L'escola de música, cantata coral de Joan Martínez Colás (7 de juny)
 Danses d'Ibèria de Jesús Rodríguez Picó (29 de maig)
 Gitana d'Alicia Coduras, per a conjunt instrumental (24 de maig)
 El jardí de Kinko per a cello i piano, de Ramon Humet (25 de març)
 Nocturn per a un capvespre blau d'Antoni Parera Fons (20 de març)
 Tankas de Blai Soler, trio (18 de març)
 Alegoría tri-partita de Hilda Paredes, trio (18 de març)
 Trame VIII de Martin Matalon per a conjunt instrumental (14 de març)
 Song of chamber symphony de John Adams per a conjunt instrumental (14 de març)
 Concert per a contrabaix i orquestra de vent de Salvador Brotons (1 de març)
 El lament de la terra d'Albert Guinovart (9 de gener)
 2008
 Concert per a fagot d'Agustí Charles (23 de desembre), per a fagot i conjunt de cambra
 Zorn de Lluís Codera, per a conjunt de cambra (23 de desembre)
 I-magi-nat de Ribera, per a conjunt de cambra (23 de desembre)
 Simfonia d'autor anònim, atribuïda al manuscrit trobat a la Seu de Manresa a Franz Joseph Haydn, però probablement d'autor català del final del s. XVIII o del cercle de Carles Baguer (7 de novembre)
 Quatre miniatures per a cobla i percussió de Manuel Oltra (18 d'octubre)
 Wellington, José Palafox i La paz resurge de Vladimir Havlícek (8 d'octubre)
 Simfonia de Salvador Pueyo (19 de juny)
 La ciutat que parla, la ciutat que sona d'Albert Guinovart, per a piano, quartet de metalls i percussió
 Cap de Quers de David del Puerto (7 de juny)
 Variacions de la lluna, per a veu i instruments, d'Agustí Charles, obra per a nens (4 d'abril)
 La nuit sera blanche et noire d'Ichiro Nodaira (8 de març), per a flauta i piano
 Intermezzi I de Misato Mochizuki, per a flauta i piano, composta el 1998 (8 de març)
 Quartet de corda "Tempus fluidum" de José Río-Pareja (23 de febrer), quartet compost el 2006
 Quartet de corda núm. 2, "Onada" d'Agustí Charles (23 de febrer)
 Suomalainen tango: tango finlandés de Pablo Ortiz (18 de gener
 Enchantements oubliés de Qigang Chen (16 de gener)
 2007
 Quartet Kepler d'Albert Guinovart (19 de novembre)
 Còdex: glosses sobre tres fragments del Llibre vermell de Bernat Vivancos i Farràs (6 d'octubre)
 Hivernal de David del Puerto (9 de setembre)
 El càntic dels càntics, oratori per a orquestra i cor de Ricard Lamote de Grignon, compost el 1962 i orquestrat per Manuel Oltra i Ferrer (20 de juny)
 El gran alquimista de Bernat Vivancos, cantata per a cor de nens i nou instruments, amb text de Miquel Desclot (5 de juny)
 Elapsed Memories (El transcórrer dels records) d'Agustí Charles (12 de maig)
 Fantasia contrastant de Salvador Brotons, per a clarinet i percussió (20 d'abril)
 Línies i plans de David Padrós i Montoriol (29 de març)
 Lignes de fuite de Martin Matalon (23 de març)
 ... from the meadows de Ramon Humet (17 de març), per a conjunt de cambra
 ... i l'infant dorm" de Jesús Torres; Rondós de David del Puerto; Homenatge a Joaquim Homs de Josep Soler; Púlsar de Miquel Roger; Soliloquio de José Luis Turina; Impromptu de Manuel Rodeiro; Recordant Homs de Joan Guinjoan; Via Crucis: rémininiscence de Víctor Estapé; Derivacions de Jordi Masó. Obres per a piano en homenatge a Joaquim Homs (15 de març)
 Quartet de corda núm. 1 de Josep Soler (13 de març), compost el 1966
 Límit: quartet de corda de Lluís Codera i Puzo (13 de març)
 La arboleda, cantata per a cor i piano de Salvador Brotons, sobre text d'Octavio Paz (3 de març)
 Les demoiselles d'Avignon de Josep Maria Mestres Quadreny (16 de febrer)
 2006
 Blau de Bernat Vivancos (1 de desembre)
 Etüden nach Kreutzer, quartet de corda de Jordi Cervelló (9 d'octubre)
 Concert catalanesc per a tenora i orquestra de Salvador Brotons (1 de juliol)
 Warping de Carles Cases, per a percussió (22 de març)
 Simfonia núm. 6, de les penes de Lleonard Balada (24 de febrer)
 La pastoreta de Joan Albert Amargós i Altisent, per a orquestra de corda (23 de gener)
 The dark backward of time de Benet Casablancas i Domingo (14 de gener)
 2005
 Gaudiana de Gerard Schumann (2 de desembre)
 L'assemblea dels infants de Joan Albert Amargós, cantata per a cor de nens i nou instruments ((9 de maig)
 La festa: Pepa Vegas in memoriam d'Alberto García Demestres (28 de gener)
 Don Quixot i Barcelona, o, El cortejo de las libreas de Pere J. Puértolas per a orquestra de corda (17 de gener)
 2004
 Concert per a piano i orquestra de Xavier Benguerel i Godó (26 de novembre)
 Da pacem Domine d'Arvo Pärt (1 de juliol)
  .... des de l'infinit.... (Suite for cello) d'Agustí Charles, per a violoncel sol (7 de juny)
 Eeeeooooo! de Bernat Vivancos, per a vuit veus a cappella (24 de maig)
 El viatge de Kira i Jan de Salvador Brotons, cantata per a cor de nens i nou instruments (maig)
 Concert per a clarinet i orquestra de Joan Guinjoan (16 d'abril)
 Livingstone de Pere Josep Puértolas, per a quartet de percussió (16 de març)
 Le promeneur de Mario Ros (9 de gener)
 2003
 Concert per a orquestra de Feliu Gasull (28 de novembre)
 Poema de Sant Francesc de Josep Soler (26 d'abril)
 Folías de España de Roberto Sierra (26 d'abril)
 Mantra II, quartet de saxofons de Ramon Humet (14 de març)
 Centenari de Francesc Cassú per a tenora i orquestra (març)
 La ciutat dels àngels per a orquestra de corda, de Bernat Vivancos (14 de febrer)
 Divertiment pour petite orchestre de Jordi Cervelló (10 de gener)
 2002
 Fantasia - suite per a soprano, clarinet i orquestra de Lorenzo Palomo
 Simfonia núm. 4 de Josep Maria Mestres Quadreny (5 de desembre)
 Transformacions, a la memòria de Frederic Mompou de Joan Albert Amargós, per a big band i orquestra (21 d'octubre)
 Elephant skin de Jesús Rueda (juliol)
 Derivacions: moviment simfònic per a orquestra de Joaquim Homs, composta el 1990 (15 de febrer).
 Tres epigrames per a orquestra de Benet Casablancas (11 de gener)
 2001
 Tres epigrames per a orquestra de Benet Casablancas
 Quartet de corda núm. 4 de Joaquim Homs (3 de maig), compost el 1956
 Trio de corda, núm. 1, "Panta rei" de Pere Josep Puértolas (1 de maig)
 Concert per a tuba i orquestra de Pere Josep Puértolas (27 d'abril)
 Non-non de Joaquim Homs, cançó per a mezzo i conjunt de cambra, del 1939 (2 d'abril).
 Ocells perduts de Joaquim Homs, estrena de la versió per a veu i conjunt instrumental (de 1976) del cicle de cançons de 1940 (2 d'abril)
 Música per a arpa, flauta, oboè i clarinet baix de Joaquim Homs (2 d'abril), composta el 1955
 Concert per a clarinet i orquestra d'Albert Guinovart (24 de març)
 Concert per a trombó, baix i orquestra de Joan Albert Amargós
 Dedicatòria: music for percussion d'Immanuel Klein per a sis percussionistes (20 de febrer)
 Nkunga per a quatre percussionistes, de Ramon Humet (febrer)
 El temps segons Rama de David Padrós i Montoriol
 Les nits de Francesc Taverna i Bech (26 de gener)
 Concert per a piano i orquestra d'Antoni Besses (15 de gener)
 2000
 Concert per a tenora i orquestra "150è aniversari de la creació de la tenora" de Xavier Boliart
 Stabat Mater de Salvador Brotons, per a cor, solistes i orquestra (8 d'octubre).
 Thiès i Drums and woods de Pere Josep Puértolas, per a quartet de percussió (1 de febrer)
 1999
 Fanfàrria de Joan Guinjoan (22 de març, concert inaugural)

Servei educatiu 
L'Auditori disposa d'un servei educatiu. Durant la temporada 2012-2013 va donar servei a 138.000 persones.

L'Auditori Apropa / Apropa Cultura 
Des de la temporada 2005-2006 L'Auditori va iniciar un projecte, actualment anomenat Apropa Cultura, en el qual gairebé tota la seva programació s'adreçava a col·lectius amb risc d'exclusió social oferint entrades a 3 euros, a poc a poc es va oferir el projecte a altres institucions de Barcelona i, més tard, de Catalunya.  són ja 55 institucions culturals les que formen part d'aquesta iniciativa a l'àmbit social, oferint no només música, sinó teatre, dansa i circ.

Premis 
 Guanyador dels premis ARC 2015 a "MILLOR PROGRAMACIÓ DE TEATRE O AUDITORI"

Referències

Enllaços externs 

 L'Auditori

Edificis de l'Eixample de Barcelona
Auditori
Museu de la Música de Barcelona
Avinguda Meridiana
Carrer de Lepant
Obres de Rafael Moneo